Bundestagswahlkreis 55 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Bremen II – Bremerhaven (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Bremen I (2009)
 Bundestagswahlkreis Bremen II – Bremerhaven (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Heinsberg (1972 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Geilenkirchen – Heinsberg (1965 bis 1969)
 Bundestagswahlkreis Northeim – Einbeck – Duderstadt (1949 bis 1961)